Algarrobo (span.) steht für:
 Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua)
 Algarrobo Chileno, eine chilenische Baumart (Prosopis chilensis)
 Algarrobo Blanco, eine südamerikanische Baumart (Prosopis alba)
 Algarrobo Negro, eine südamerikanische Baumart (Prosopis nigra)
 Bayahonda (oder Algarrobo Colorado), eine südamerikanische Baumart (Prosopis juliflora)
 Algarrobo Amarillo, eine südamerikanische Baumart (Prosopis flexulosa)
 Algarrobo del Chaco (oder Algarrobo Paraguayo), eine südamerikanische Baumart (Prosopis hassleri)
 Algarrobo del Pais, eine in Kuba und anderen Antilleninseln heimische Baumart (Samanea saman), der Regenbaum
 Algarrobo de Olor aus Afrika und dem westlichen Indien, Regenbaum, Lebbekbaum, Seidenbaum, Schlafbaum (Albizia lebbeck)

Algarrobo heißen folgende geographische Objekte:
 Algarrobo (San Antonio), Municipio in der Provinz San Antonio, Chile
 Algarrobo (Magdalena), Municipio im Departamento Magdalena, Kolumbien
 Algarrobo  (Málaga), Gemeinde (Municipio) in Málaga, Spanien
Gemeindeteile:
 Algarrobo del Aguila, Ortschaft in Argentinien
 Algarrobo (Puerto Rico), Ort auf Puerto Rico
 Algarrobo Barrio (Aibonito, Puerto Rico), in Aibonito, Puerto Rico
 Algarrobo Barrio (Guayama, Puerto Rico), in Guayama, Puerto Rico
 Algarrobo Barrio (Vega Baja, Puerto Rico), in Vega Baja, Puerto Rico
 Algarrobo Barrio (Yauco, Puerto Rico), in Yauco, Puerto Rico